Солунски конгрес на ВМОРО може да се отнася за:

 Солунски конгрес на ВМОРО (1896)
 Солунски конгрес на ВМОРО (1903)